Tongxian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongzhou (ort), Peking, 
 Tongxian (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar